Заїзд (те саме, що і постоялий двір) — приміщення для зупинки, ночівлі проїжджих, з двором для підвід, коней і т. ін.

Топонім 

Села
 Заїзд — Сумська область, Роменський район
 Заїзд — Чернігівська область, Прилуцький район

Інше 
 Заїзд — залізнична платформа Полтавської дирекції Південної залізниці